In Clubs und Diskotheken in Berlin werden bestehende und ehemalige Diskotheken, Clubs und Tanzlokale in Berlin aufgeführt, die wegen ihrer lokalen, überregionalen oder internationalen Bekanntheit für Berlin eine Bedeutung haben.

Geschichte 
Während der Entwicklung zur bürgerlichen Metropole im späten 19. Jahrhundert entstanden in Berlin zahlreiche Etablissements der abendlichen Unterhaltung. In den sogenannten Goldenen Zwanzigern erreichte das Nachtleben der Stadt internationale Berühmtheit.

Bestehende Diskotheken (Auswahl) 
(Stand: 2018)

Ehemalige Diskotheken (Auswahl)

Persönlichkeiten der Szene (Auswahl) 

 Rolf Eden
 Romy Haag
 Sven Marquardt
 Dirty Doering
 Marcus Meinhardt
 Pan-Pot
 Ellen Allien

Sonstiges 
Der 2001 gegründete Verein Club Commission – Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter ist nach eigenen Angaben der Verband Berliner Club-, Festival-, Open-Air-, Party- und Kulturereignis-Veranstalter mit rund 185 Mitgliedern (Stand November 2020).

Literatur 
 Wolfgang Farkas, Stefanie Seidl, Heiko Zwirner: Nachtleben Berlin: 1974 bis heute. Metrolit, Berlin 2013, ISBN 978-3-8493-0304-4.

Einzelnachweise 

!
Diskotheken in Berlin